Aglaonice peut désigner :
 Aglaonice de Thessalie, une astronome de l'antiquité grecque ;
 Aglaonice, le nom d'un cratère de Vénus, nommé d'après l'astronome.